«Реальные кабаны» () — американская кинокомедия 2007 года о четырёх мужчинах среднего возраста, решивших вспомнить молодость и отправиться в путешествие на мотоциклах.

Сюжет 
Четверо мужчин среднего возраста из небольшого городка — пригорода Цинциннати погрязли в бытовых и семейных проблемах. Вуди (Джон Траволта) разорён, да плюс к тому его бросила жена-модель; Дага (Тим Аллен) родные заставляют вести правильный и здоровый образ жизни; Бобби (Мартин Лоуренс) сидит без работы, ведет домашнее хозяйство, и никто не считает его главой семьи; программист Дадли (Уильям Мэйси) настолько углубился в работу, что боится общаться с женщинами.

В один прекрасный момент четверка приятелей решает «тряхнуть стариной», оседлать байки и отправиться в дальнее путешествие по направлению к мексиканской границе. Выкинув мобильные телефоны и натянув куртки-косухи с надписью Wild Hogs («Дикие кабаны»), они отправляются навстречу приключениям и воспоминаниям о былой свободе, молодости и байкерской отвязности.

По пути им пришлось столкнуться с многими проблемами — смешными и грозными. Ночёвки под открытым небом, купание нагишом в озере, где к ним неожиданно присоединяется «голубой» полицейский, поломки байков, костёр из собственной палатки и многое другое.

Но самое главное испытание их ждало впереди — встреча с толпой настоящих, неподдельных, грязных, пьяных, суровых, бородатых и нечесаных байкеров из мотоклуба Del Fuegos во главе с ещё более безбашенным президентом клуба Джеком.

В ролях

См. также 
 Байкеры в кинематографе

Примечания 

Фильмы США 2007 года
Кинокомедии США
Кинокомедии 2007 года
Бадди-муви США
Роуд-муви США‎
Фильмы о байкерах
Фильмы Touchstone Pictures